Infinity (, от ) может означать:

 «Инфинити» — российская музыкальная группа;
 Infinity — альбом американской рок-группы Journey 1978 года;
 Infinity — дебютный и единственный студийный альбом джерсийского диджея и музыканта Guru Josh’а 1990 года;
 Infinity — альбом немецкой металл-группы Crematory 2010 года;
 ∞ (Infinity) — альбом французского композитора Яна Тьерсена 2014 года;
 Infinity — марка скейтбордов;
 Infinity — серия комиксов 2013 года.
 Visa Infinite — позиционируется как наиболее престижная карта для клиентов с наивысшей платёжеспособностью. В ряде случаев кредитный лимит по такой карте не ограничен;
 Infinity Engine — игровой движок, позволяющий создавать изометрические компьютерные ролевые игры;
 Infinity — настольный тактический варгейм, от испанского разработчика Corvus Belli;
 Infiniti — торговая марка автомобилей класса «люкс» японской компании Nissan Motor.
 Infinity — американская компания, производитель акустических систем для дома и автомобиля.
 Infinity — гибрид перца чили.
 INFINITY — альбом британского трэп-метал исполнителя Scarlxrd 2019 года.
 Инфинити — особая конструкция переливного бассейна.

См. также

Примечания